Kudu o cudù – nome di due specie di antilopi del genere Tragelaphus: Kudu minore (Tragelaphus imberbis) e Kudu maggiore (Tragelaphus strepsiceros)
 Kudu – strumento musicale realizzato con il corno dell'antilope kudu. 
 Kudu – scrittura alternativa per "kuzu", termine giapponese per la pianta kudzu
 Kudu – simbolo utilizzato come motivo decorativo nell'architettura induista e buddhista
Apache Kudu – Software dell'ecosistema Apache Hadoop